Ел Тескал има више значења:

 Ел Тескал (Хенерал Кануто А. Нери), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Тескал (Тепостлан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ел Тескал (Тлалтизапан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику